Coghlan puede referirse a:
Coghlan, barrio de la ciudad de Buenos Aires.
Estación Coghlan, estación ferroviaria ubicada en el barrio.
Eamonn Coghlan, atleta irlandés.
John Coghlan, ingeniero irlandés cuyo apellido le dio nombre al barrio porteño.
Edgardo Coghlan, fue un pintor mexicano,nació en Los Mochis, Sinaloa en 1928